I Believe in Love – singolo di Bonnie Guitar del 1968
 I Believe (In Love) – singolo degli Hot Chocolate del 1971
 I Believe in Love – album dei Pioneers del 1972
 I Believe in Love – singolo di Kenny Loggins del 1977
 Love Action (I Believe in Love) – singolo degli Human League del 1981
 I Believe in Love – singolo di Bianca Shomburg del 1996